Les termes siège de Saint-Quentin ou bataille de Saint-Quentin,  en Picardie, peuvent faire référence à l'un de ces évènements :
 La Bataille de Saint-Quentin (859), qui voit la victoire, le , de  sur les troupes de Louis II de Germanie.
 La Bataille de Saint-Quentin (1557), qui voit la victoire des Espagnols sur les Français en 1557, pendant les Guerres d'Italie.
 La , pendant la Guerre d'indépendance espagnole, en 1810 à Cardona, Catalogne.
 La Bataille de Saint-Quentin (1871), pendant la guerre franco-prussienne de 1870-71.
 La Bataille de Saint-Quentin (1914), aussi connue sous le nom de bataille de Guise, opposa les armées françaises et allemandes pendant la retraite de la Marne (1914). 
 la Bataille de Saint-Quentin (1918), première phase de l'offensive Michael allemande (1918).

Voir aussi
 Bataille du mont Saint-Quentin, offensive au mont Saint-Quentin près de Péronne par le Corps australien en .
 Bataille du canal Saint-Quentin, offensive de la IV Armée britannique sur la Ligne Hindenburg en .

Homonymie de sièges
Homonymie de batailles